Kanalkäfer steht für:
 Erzfarbener Kanalkäfer (Amara aenea)
 Gelber Kanalkäfer (Amara fulva)